Cziffra György (1921–1994) magyar zongoraművész
 Cziffra György (1942/1943–1981) magyar származású francia karmester